El término Sansoain puede referirse a varias localidades:
 Sánsoain, localidad dentro del municipio de Leoz;
 Sansoáin, localidad dentro del municipio de Urraúl Bajo;
 Sansoáin, antigua localidad dentro del municipio de Unciti, despoblado desde 1366;